Bradshaw steht für:
 Bradshaw (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Bradshaw ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bradshaw (Kentucky)
 Bradshaw (Maryland)
 Bradshaw (Nebraska)
 Bradshaw (Tennessee)
 Bradshaw (Texas)
 Bradshaw (Virginia)
 Bradshaw (West Virginia)
 Bradshaw City (Arizona)

im NRHP gelistete Objekte:
 Bradshaw House-Hotel, in Hurricane, Utah, ID-Nr. 91001443
 Bradshaw Town Hall, in Bradshaw, Nebraska, ID-Nr. 84002499
 Bradshaw-Booth House, in Enterprise, Mississippi, ID-Nr. 80002210
 Bradshaw-Duncan House, in Crestwood, Kentucky, ID-Nr. 05000254

geografischer Objekte:
 Bradshaw Mountains, Gebirgskette im Zentrum Arizonas

Siehe auch:
 Bradshaws, Bilder der Bradshaw-Felsmalerei in den Kimberleys in Western Australia